Griqualand peut renvoyer à :
 Griqualand Ouest, un ancien État ayant existé de la fin du , situé dans ce qui est actuellement la province du Cap du Nord en Afrique du Sud ;
 Griqualand Est, un État issu du précédent, ayant existé à la fin du  autour de la ville de Kokstad.

Homonymie